Диссоциа́льное расстро́йство ли́чности (антисоциа́льное расстро́йство ли́чности по DSM; диссоциа́льность в МКБ-11 (от  — приставка, означающая отрицание, затруднённость и т. п. + социальность); устаревшие названия — расстро́йство ли́чности эмоциона́льно малоспосо́бных, антисоциа́льная психопа́тия, гебо́идная психопа́тия, психопа́тия, социопа́тия) — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности. В последнем издании американского руководства по психическим расстройствам DSM-5 отмечается, что «психопатия» () и «социопатия» () являются синонимами антисоциального расстройства личности.

Диагноз

МКБ-10 

Личностное расстройство, обычно обращающее на себя внимание грубым несоответствием между поведением и господствующими социальными нормами, характеризующееся следующим (диагностируется при наличии общих диагностических критериев расстройства личности по трём и более критериям):
 а) бессердечное равнодушие к чувствам других;
 б) грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями;
 в) неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении;
 г) крайне низкая способность выдерживать фрустрацию, а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие;
 д) неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказания;
 е) выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с обществом.

В качестве дополнительного признака может иметь место постоянная раздражительность. В детском и подростковом возрасте подтверждением диагноза может служить расстройство поведения, хотя оно и необязательно.

Примечание: Для этого расстройства рекомендуется учитывать соотношение культурных норм и региональных социальных условий для определения правил и обязанностей, которые игнорируются пациентом. Так как в случае однократного нарушения обществом устоявшихся норм, все люди, которые были таким образом обмануты, больше не считают общество порядочным в плане дальнейшего исполнения оставшихся норм.

Включаются:
 социопатическое расстройство;
 социопатическая личность;
 аморальная личность;
 асоциальная личность;
 антисоциальное расстройство;
 антисоциальная личность;
 психопатическое расстройство личности.

Исключаются:
 расстройства поведения (F91.х);
 эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60.3-).

 DSM-IV и DSM-5 
Для диагностирования антисоциального расстройства личности по DSM-IV-TR и DSM-5 необходимо, кроме общих критериев расстройства личности, наличие трёх или более из нижеперечисленных пунктов:
 Неспособность соответствовать социальным нормам, уважать законы, проявляющееся в систематическом их нарушении, приводящем к арестам.
 Лицемерие, проявляющееся в частой лжи, использовании псевдонимов, или обмане окружающих с целью извлечения выгоды.
 Импульсивность или неспособность планировать заранее.
 Раздражительность и агрессивность, проявляющиеся в частых драках или других физических столкновениях.
 Рискованность без учёта безопасности для себя и окружающих.
 Последовательная безответственность, проявляющаяся в повторяющейся неспособности выдерживать определённый режим работы или выполнять финансовые обязательства.
 Отсутствие сожалений, проявляющееся в безразличном отношении к причинению вреда другим, дурного обращения с другими или воровства у других людей.

По критерию B данный диагноз ставится только совершеннолетним. Критерий C — должно быть свидетельство тех же симптомов, присутствовавших в возрасте до 15 лет. Антисоциальное поведение должно отмечаться не только в течение эпизодов шизофрении или мании.

 Другое 
Теодор Миллон предложил 5 подтипов диссоциального расстройства личности. Однако они не признаются в DSM и МКБ.

 Описания различными авторами 
В работах Петра Борисовича Ганнушкина о конституциональных психопатиях аналогом диссоциального расстройства личности выступает «антисоциальная психопатия».

Доктор философии по экспериментальной психологии, известный исследователь в области криминальной психологии,  использует в своих работах слово «психопат» для обозначения людей с данным типом расстройства личности.

 Мак-Вильямс 
В работах Нэнси Мак-Вильямс диссоциальное расстройство личности описывается в рамках понятия «психопатическая личность» и его синонима «антисоциальная личность». Мак-Вильямс описывает данное расстройство личности как основанное на глубинной неспособности (или крайне ослабленной способности) формировать привязанности к другим людям, в том числе к собственным родителям и детям. С её точки зрения социопат не видит привязанностей и между другими людьми и интерпретирует их взаимоотношения исключительно как взаимную манипуляцию. В соответствии со своим восприятием общества социопат строит и свои отношения с окружающими людьми: на манипуляциях, ради удовлетворения собственных желаний. Так как привязанностей у социопата нет, чужие потребности и желания для него не имеют никакой ценности и он действует, ориентируясь только на свои собственные. Так как он не ожидает, что кто-то будет учитывать его собственные потребности, единственный долгосрочный план по обеспечению безопасного сосуществования с обществом, который он может выстроить — это «заставить всех его слушаться». От окружающих социопат ожидает того же и, как следствие, не видит долговременной пользы от соблюдения социальных норм, в том числе и юридически закреплённых: общественные нормы и нормы морали воспринимаются антисоциальным психопатом как средства принуждения и манипуляции. Социопаты, не смущаясь, лгут и совершают противоправные действия. В большинстве случаев ими движет своя собственная выгода/невыгода, но лишь в краткосрочном плане. Действуют импульсивно и не склонны к планированию. Ограничения свободы и исполнения их желаний воспринимают тяжело, стараются препятствовать этому доступными им методами в основном с помощью угроз или применения физической силы. Отказ от применения силовых методов воспринимают как слабость. Могут некоторое время производить крайне положительное впечатление, чтобы впоследствии использовать его для своей выгоды. Не испытывают угрызений совести, а точнее не обладают совестью или обладают ей в крайне недоразвитой форме (развитие совести непосредственно связано с формированием чувства привязанности).

Важно понимать, что такие люди вполне «понимают» социальные нормы, но игнорируют их. Они способны взаимодействовать с обществом по его правилам, но не испытывают потребности в этом и плохо контролируют собственную импульсивность.

 Эрик Берн 

Согласно определению Эрика Берна, социопаты бывают двух типов:

 Первый тип, латентный или пассивный социопат, большую часть времени ведет себя вполне прилично, принимая руководство какого-нибудь внешнего авторитета, например религии или закона, или привязываясь временами к какой-нибудь более сильной личности, рассматриваемой как идеал (речь идет здесь не о тех, кто пользуется религией или законом для направления совести, а о тех, кто пользуется такими доктринами вместо совести). Эти люди руководствуются не обычными соображениями приличия и человечности, а всего лишь повинуются принятому ими истолкованию того, что написано в «книге».
 Второй тип — активный социопат. Он лишен как внутренних, так и внешних задержек. Если и может на некоторое время усмирить себя и надеть маску добропорядочности (особенно в присутствии лиц, ожидающих от него приличного и ответственного поведения), но как только такие социопаты оказываются вне досягаемости авторитетных для них личностей, требующих хорошего поведения, они тотчас перестают себя сдерживать.

К характерным видам девиантного поведения при социопатии могут относиться:

 прямо криминальные — сексуальные нападения на людей, убийства из хулиганских побуждений или мошенничества;
 формально не наказуемые, но порицаемые обществом — неадекватное поведение водителей на дороге, целенаправленное уклонение от исполнения обязанностей на работе, мелкие пакости окружающим. «Некриминальные» социопаты, тем не менее, не заботятся об опасности или добавочном труде, которые выпадут из-за них на долю других людей, и равнодушны к их возможным потерям.

 Эпидемиология 
Диссоциальное расстройство личности наблюдается у 3-30 % пациентов, проходящих амбулаторное лечение. Распространенность этого расстройства ещё выше в отдельных группах населения, таких как заключённые тюрем, в которых преобладают лица, совершившие насильственные преступления. В исследовании 2002 года, посвящённом психическим расстройств среди заключенных, указывается, что 47 % заключенных-мужчин и 21 % заключенных-женщин имели диссоциальное расстройство личности. Также распространённость данного расстройства выше среди пациентов, участвующих в программах лечения алкоголизма или других наркотических зависимостей, чем в среднем у населения.

 Сопутствующие проблемы 

Антисоциальные психопаты нетерпеливы и раздражительны. Им тяжело произвольно удерживать внимание на чём-то одном. Как следствие, имеют значительные трудности с обучением, не склонны к систематическому труду. Могут часто критиковать других, но никогда — себя; предпочитают списывать свои ошибки на обстоятельства и окружающих. Социопаты также зачастую не отдают себе отчёт в своих эмоциях, особенно негативных, и по сути не испытывают'' их. Это связано с тем, что у них сильно развито «отыгрывание».

Черты личности антисоциальных психопатов часто приводят их к совершению преступлений, и как следствие к пребыванию в тюрьме, однако они никогда не сожалеют о совершении преступления, а только о том, что попались на этом. Также могут самореализовываться в качестве лидеров сект, преступных и мошеннических групп. Нередко становятся наркоманами или злоупотребляют алкоголем, но не столько потому, что избегают реальности, сколько потому, что потворствуют своим желаниям.

Этиология и патогенез 

Причины до настоящего времени достоверно не выявлены. Существуют диаметрально противоположные точки зрения, согласно одной из которых социопатия является наследственным заболеванием или следствием генетического дефекта (возможно, мутации), согласно другой — причины развития социопатии у индивида лежат исключительно в проблемах воспитания и социальной среды. Большинство психологов занимает по этому вопросу промежуточную позицию, склоняясь в зависимости от своих убеждений в ту или иную сторону. Существенное влияние может оказать наличие сопутствующих психических расстройств (психозы, шизофрения, олигофрения), а также наличие в анамнезе черепно-мозговых травм.

Социопатия может развиться в результате органического личностного расстройства.

Терапия 
Практически никогда самостоятельно не приходят к психотерапевтам и практически не способны формировать критически важный для многих терапий (прежде всего психоаналитической) рабочий альянс с терапевтом. Однако порой ощущают, что отношения других людей, по-видимому, построены на иных принципах, чем у них, и как следствие нехватку в себе чего-то важного, что, в конце концов, может привести их на сеанс к психологу.

Некоторые также ощущают, что психоаналитики специально пытаются дискредитировать их в глазах окружающих, навязывая последним их образ как сумасшедшее лицо, которое без перерыва хочет напасть, изнасиловать, ограбить или произвести акты издевательства, вследствие чего ведут себя крайне агрессивным образом в отношении любого, кто попробует применить к ним стандартный психоанализ.

Для коррекции импульсивности могут использоваться нормотимики, седативные нейролептики.

См. также 
 Нравственное помешательство
 Локус контроля

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Расстройства личности
Психопатия